Мультивселенная () — может означать:

 Мультивселенная () — гипотетическое множество всех возможных реально существующих параллельных вселенных (включая ту, в которой мы находимся).
  — предположение о существовании множества одинаково достоверных моделей вселенных.
  — набор взаимосвязанных виртуальных миров, который позволяет пользователям путешествовать внутри этих миров и между ними.
 Multiverse — музыкальная рок-группа.

Комиксы и произведения по ним 
 Мультивселенная — вымышленная концепция вселенных в комиксах издательства DC Comics.
 Список миров Мультивселенной DC Comics
 Мультивселенная — множественная вселенная комиксов Marvel.
 Мультивселенная — вселенная медиафраншизы «Кинематографическая вселенная Marvel».

См. также